

Patronymes 
 Jerome Karle (1918- 2013), chimiste américain, colauréat du prix Nobel de chimie de 1985.
 Isabella Karle (1921 – 2017), chimiste, cristallographe américaine et épouse de Jerome Karle.
 Vincent Karle (1976- ), écrivain et metteur en scène français.

Toponymes 
 Karle, commune du district de Svitavy, dans la région de Pardubice, en République tchèque.

Autres 
 Le Prix Paul Karle est une course hippique de trot attelé

Voir aussi 

Homonymie de patronyme